Barra Point steht für:

 Barra Point (Gambia), Kap in Gambia
 Barra Point (Mosambik), Kap in Mosambik